Сосмак:

 Сосмак — деревня в Кировской области
 Сосмак — деревня в Удмуртии